FCU Politehnica Timişoara (de l'acrònim en romanès Fotbal Club Universitatea Politehnica Timișoara), club de futbol de la ciutat de Timişoara (Romania)
 Múscul cubital anterior (del seu nom en llatí Flexor Carpi Ulnaris), múscul de l'avantbraç humà